Korcová je příjmení, jež nosí více osobností:

 Kateřina Korcová (* 1981) – vysokoškolská pedagožka se zaměřením na základy pedagogiky, obecné a alternativní didaktiky, práce z oboru.
 Květoslava Korcová (* 1941) – advokátka
 Lucie Korcová (* 1987) – televizní a rozhlasová reportérka a redaktorka. Autorka románu.
 Pavla Korcová (* 1920) – pedagožka a hudebnice
 Tatiana Korcová (1937–1997) – slovenská fyzička
 Václava Korcová (* 1967) – historička, pedagožka, didaktička a metodička dějepisu